Tom Romeo Coronel, född 5 april 1972 i Naarden, är en nederländsk racerförare. Han är bror till racerföraren Tim Coronel.

Racingkarriär

Källor

Externa länkar

Officiell webbplats
Tom Coronel på Driver Database

Nederländska racerförare
WTCC-förare
ETCC-förare
European Touring Car Cup-förare
Män
Födda 1972
Levande personer
BTCC-förare
Personer från Naarden